Rankovce ist der Name folgender Orte:

 Opština Rankovce, Gemeinde im nordöstlichen Nordmazedonien
 Rankovce (Slowakei), Gemeinde in der östlichen Slowakei